Pluralita (latinsky „mnohost“) může mít následující význam:
 rozmanitost – mnohočetnost forem (též diverzita) nutná například pro evoluci.
 relativní většina
 v matematice největší díl nějaké množiny, tedy největší skupina (kategorie)
 v politice napříkled vítěz voleb, strana s největším počtem hlasů, ale ne nutně s majoritou (sama o sobě nemusí být nadpoloviční většinou).
 pluralita (církev), alternativní systém rozhodování v církvi, ve kterém bylo rozhodnutí dáno hlasováním staršovstva voleného všemi členy sboru.
 názorová pluralita vyjadřuje skutečnost, že názorů existuje mnoho, ne jen že některý tvoří největší skupinu.
 pluralitní demokracie, stav, kdy politické rozhodování je výsledkem dohody zúčastněných skupin a jednotlivců.

Související články 
antonyma
 uniformita
 absolutní většina, majorita
 vláda jedné strany, totalita